Csehország
 Milíkov, település a Chebi járásban
 Milíkov, település a Frýdek-místeki járásban
 Milíkov, Černá településrésze a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Milíkov, Stříbro településrésze a Tachovi járásban
 Milíkov, Vacov településrésze a Prachaticei járásban